Der Dreiband-Weltcup 2008/6 war das letzte von sechs Turnieren der Weltcup-Saison 2008 in der Sparte Karambolage und fand vom 15.–21. Dezember 2008 im „Hotel Hacienda la Boticaria“ in Alcalá de Guadaíra, (Andalusien, Provinz Sevilla), Spanien  statt.

Beschreibung 
Titelverteidiger des Gesamt-Weltcups war der Schwede Torbjörn Blomdahl. Nach 2 zweiten Plätzen im 1. und 4. Turnier und als Dritter im 2. Turnier reichte der zweite Platz bei diesem Turnier nicht zur Titelverteidigung aus. Turnier und Gesamtsieg gingen an den Niederländer Dick Jaspers, der auch die Turniere 2, 3 und 4 gewonnen hatte.

Aus deutscher Sicht waren der Weltranglisten-Achte Martin Horn und der siebenmalige deutsche Meister Christian Rudolph dabei, letzterer dank einer Wildcard der UMB. Österreich wurde im Hauptfeld durch Gerhard Kostistansky und Andreas Kronlachner vertreten. Beide verloren jedoch ihr Erstrundenspiel gegen den Belgier Eddy Merckx bzw. den spanischen Wildcardspieler Rubén Legazpi. Christian Rudolph schied dann im Achtelfinale gegen den spanischen Qualifikanten José-Maria Más knapp mit 2:3 aus. Martin Horn hatte keine Probleme bei seinem zweiten Spiel gegen den Peruaner Ramón Rodriguez, der in der Weltrangliste nur einen Platz hinter ihm stand. Nachdem er die beiden ersten Sätze mit 15:7 und 15:13 gewonnen hatte, gab er den vierten zwar mit 5:15 relativ klar an den Südamerikaner ab, konnte aber das Ruder wieder herumreißen und mit einem 15:7 das Match für sich entscheiden. Im Viertelfinale wartete mit dem Weltranglisten-Dritten Frédéric Caudron eine harte Nuss auf Horn. Souverän schickte er ihn mit einem „Zu-Null-Spiel“ 15:10, 15:9, 15:8 und dem beachtlichen GD von 1,800 nach Hause. Überhaupt glich das Viertelfinale einer „Nullrunde“. Allein der Belgier Roland Forthomme war in der Lage einen „Gegentreffer“ zu erzielen.

Im Halbfinale mussten sowohl der führende deutsche Spieler Martin Horn als auch der führende Spanier und letzte Vertreter des Ausrichterlandes Daniel Sánchez gegen den spielstärkeren Holländer und späteren Turniersieger Dick Jaspers bzw. Vorjahressieger Blomdahl die Segel streichen. Das Finale konnte der Holländer relativ klar in vier Sätzen 15:6, 14:15, 15:4 und 15:7 mit 3:1 für sich entscheiden.

Der Italiener Marco Zanetti spielte im dritten Satz der Runde 1 die Turnier-Höchstserie von 15 gegen den Belgier Eddy Leppens und schaffte damit nach 1997, 2004 und 2007 zum vierten Mal einen Satz in einer Aufnahme zu beenden. Mit vier Satzgewinnen in einer Aufnahmen hält er damit den Weltcup-Rekord vor Daniel Sánchez.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Alcalá de Guadaíra wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika, Asien und Europa sowie der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

In den Qualifikationsrunden wurde auf zwei Gewinnsätze zu je 15 Punkten im Round-Robin-Modus gespielt. Alle Spiele wurden mit Nachstoß gespielt. Die Shot-Clock wurde auf 50 Sekunden je Stoß gesetzt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste (Ausgabe:20/2008) und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste waren an Position 1, 16, 8 und 9 gesetzt.
  Dick Jaspers
  Torbjörn Blomdahl
  Frédéric Caudron
  Daniel Sánchez
  Marco Zanetti
  Kim Kyung-roul
  Roland Forthomme
  Martin Horn
  Ramón Rodriguez
  Nikos Polychronopoulos
  Jérémy Bury
  Eddy Merckx

Wildcardspieler:
2 × organisierender Verband:  Javier Palazón,  Rubén Legazpi
1 × CEB:  Vasco Gomez
2 × CPB:  Alexander Salazar,  Javier Teran
2 × ACBC:  Tatsuo Arai,  Dương Anh Vũ
1 × UMB:  Christian Rudolph

Qualifikationsrunde 
Die Ergebnisse der Qualifikationsrunden 1, 2, und 3 sind bei der UMB einsehbar.

In der letzten (4.) Qualifikationsrunde wurde auf 2 Gewinnsätze in 12 Gruppen (A–L) zu je 3 Spielern gespielt. Die Gruppenersten kamen in die Endrunde der besten 32. Bei Punktegleichstand gilt der bessere GD.

Endrunde

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde. Die komplette Liste kann bei der UMB eingesehen werden:

Gesamtsieger Weltcup 2008

Einzelnachweise 

2008 6
Karambolageveranstaltung 2008
Sportveranstaltung in Andalusien
Sport (Alcalá de Guadaíra)
Billardturnier in Spanien